Tap
 Táp – wieś i gmina na Węgrzech
 Tap (Gaap) – demon

TAP
 Tajna Armia Polska – polska organizacja konspiracyjna
 TAP Air Portugal – portugalskie narodowe linie lotnicze
 TAP (gazociąg) – Trans Adriatic Pipe, z Azerbejdżanu, do krajów południowej Europy, konkurencyjny wobec niedoszłych projektów rosyjskich, aktualnie już realizowany.